Con il nome Convenzione di Vienna vengono solitamente dette alcune convenzioni di diritto internazionale firmate a Vienna. Le principali sono:
Convenzione sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961)
Convenzione sulle relazioni consolari (24 aprile 1963)
Convenzione sul traffico stradale (8 novembre 1968)
Convenzione sulla segnaletica stradale (8 novembre 1968)
Convenzione sul diritto dei trattati (23 maggio 1969)
Convenzione sulla rappresentanza degli Stati nei loro rapporti con le organizzazioni internazionali di carattere universale (14 marzo 1975)
Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai trattati (23 agosto 1978)
Convenzione sulla successione degli Stati rispetto ai beni pubblici, gli archivi e i debiti pubblici (8 aprile 1983)
Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (21 marzo 1986)

Pagine correlate 
 Trattato di Vienna